Aleksander Miecznikowski (1837-1873) – polski inżynier 
 Jerzy Miecznikowski (ur. 1924) – harcmistrz
 Maciej Miecznikowski (ur. 1969) – polski wokalista i muzyk
 Stefan Miecznikowski (1921-2004) –  jezuita